Juan Gilberto Núñez Castillo (Cáli, 23 de junho de 1986) é um futebolista colombiano que atua como meio-campo. Atualmente está no La Equidad da Colômbia. Com a Seleção Colombiana de Futebol, participou da Copa do Mundo de Futebol Sub-17 de 2003 realizada na Finlândia.

Futebolistas da Colômbia
Naturais de Cáli